Les whaitsioïdes (Whaitsioidea) forment une super-famille éteinte de thérapsides thérocéphales ayant vécu durant le Permien supérieur dans ce qui seront plus tard l'Afrique du Sud, la Russie et la Chine.

Cladogramme Therocephalia

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Therapsida
 Therocephalia
 Eutherocephalia

Liens externes 

Thérapside du Permien
Thérapside préhistorique (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1999
Therocephalia
Paléontologie en Russie